Plagiogyriaceae – monotypowa rodzina paproci z rzędu olbrzymkowców (Cyatheales). Obejmuje jeden rodzaj Plagiogyria z około 15 gatunkami.

Morfologia 
Kłącze pełzające lub częściej prosto wzniesione, pozbawione łusek lub włosków. Liście dimorficzne z blaszką wcinaną lub pierzasto podzieloną. Wiązki przewodzące otwarte proste lub raz rozgałęzione widlasto, ew. na blaszkach z zarodniami łączące się anastamozami. Młode liście pokryte są gęstymi włoskami gruczołowatymi wydzielającymi śluz. Zalążnie powstają w końcowych odcinkach wiązek.

Systematyka 
W obrębie rzędu olbrzymkowców (Cyatheales) rodzina Plagiogyriaceae jest grupą siostrzaną dla rodziny Culcitaceae wraz z którą tworzy klad siostrzany dla rodziny Loxsomataceae.

 Pozycja rodziny w rzędzie olbrzymkowców w systemie PPG I (2016)

 Podział rodziny
(wykaz gatunków o nazwach zaakceptowanych według Plants of the World online)

Rodzaj Plagiogyria (G. Kunze) Mettenius, Abh. Senckenberg. Naturf. Ges. 2: 265. 1858
 Plagiogyria adnata (Blume) Bedd.
 Plagiogyria assurgens Christ
 Plagiogyria egenolfioides (Baker) Copel.
 Plagiogyria euphlebia (Kunze) Mett.
 Plagiogyria falcata Copel.
 Plagiogyria glauca (Blume) Mett.
 Plagiogyria japonica Nakai
 Plagiogyria koidzumii Tagawa
 Plagiogyria matsumurana Makino
 Plagiogyria × neointermedi a Nakaike
 Plagiogyria pectinata (Liebm.) Lellinger
 Plagiogyria pycnophylla (Kunze) Mett.
 Plagiogyria × sessilifolia  Nakaike
 Plagiogyria stenoptera (Hance) Diels
 Plagiogyria × wakabae Sa.Kurata ex Nakaike

Przypisy 

Olbrzymkowce